Андрей Андреевич Горде́ев ( 1886 года, станица , Область Войска Донского, Российская империя — 8 ноября 1977 года, , Франция) — французский военный историк русского происхождения, исследователь истории казачества, вопросов его происхождения и становления, до эмиграции полковник Донского казачьего войска. Георгиевский кавалер.

В советское время труды Гордеева были почти неизвестны на родине (кроме разве что сотрудникам органов государственной безопасности, в компетенцию которых по долгу службы входило ознакомление с новинками эмигрантской печати). Magnum opus А. А. Гордеева — фундаментальный труд «История казаков», изданный ограниченным тиражом в трёх частях во Франции в конце 1960-х годов, был издан массовым тиражом в четырёх частях в России в начале 1990-х годов, уже после распада СССР, охватывает практически всю известную историю российского казачества и, по свидетельству профессора В. Ф. Мамонова, является едва ли не настольной книгой многих участников движения за возрождение казачества.

Биография 
 Ранние годы
Андрей Андреевич Гордеев родился 30 ноября 1886 года. Происходит из казаков ст. Усть-Хопёрской Области Войска Донского. В 1914 году окончил Виленское военное училище (находясь в эмиграции, принимал деятельное участие в работе объединения выпускников данного военного учебного заведения).
 Первая мировая война

По выпуску из училища Гордеев поступил на службу в 37-й Донской казачий полк, с которым и встретил начало войны.

В январе 1915 года хорунжий Гордеев награжден орденом Св. Анны IV-й степени (Аннинским оружием).

29.10.1915 года хорунжий Гордеев награжден Георгиевским (Золотым) оружием "За храбрость" за отражение контратак противника и прикрытие арьегарда с артиллерией и обозом.

В октябре 1915 года хорунжий Гордеев также был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

В декабре 1915 года хорунжий Гордеев награжден орденом Св. Владимира IV-й степени с мечами и бантом.

Сотник 37-й Донской казачий полк А.Гордев награжден орденом Св. Анны III-й степени с мечами и бантом.

Отмечен орденом Святого Георгия(?)

 Гражданская война в России
В Донской армии в 16-м Донском конном полку, с 17 декабря 1918 года войсковой старшина. Находился в рядах Русской Армии до эвакуации Крыма. Последняя занимаемая должность (1920) — помощник командира в 4-м Донском казачьем Назаровском полку. Последнее воинское звание — полковник (с 29 сентября 1919 года).
 Эмиграция
Вместе с остатками Русской Армии был эвакуирован морем на остров Лемнос. Осенью 1925 года в составе Донского офицерского резерва прибыл во Францию. Окончил Высшие военно-научные курсы белого офицерства в Париже (1-й выпуск).
 Последние годы
Последние годы своей жизни проживал в Нанте, где и скончался 8 ноября 1977 года.

Семья 
Семья:
 Жена — Лидия Георгиевна (урождённая Хрипунова; 4 апреля 1896 — 1 апреля 1968, Нант, Франция);
 Сын — Владимир Андреевич Гордеев.

Библиография 
Основные труды:
 История казаков (в 3-х частях)

 Зарубежные издания
 Часть 1. Золотая орда и зарождение казачества. — Париж: Société d’Impressions Périodiques et d’Editions, 1968.
 Часть 2. Со времени царствования Иоанна Грозного до Петра I. — Париж: Société, 1969
 Часть 3. Со времени царствования Петра Великого до начала Великой войны 1914 года. — Париж: Société, 1970.
 Российские издания
 История казаков. Со времени царствования Иоанна Грозного до царствования Петра I. — : Страстной бульвар, 1992. — 256 с. — Тираж 50 тыс. экз. — ISBN 5-86624-011-4.
 История казаков. Со времени царствования Петра Великого до начала Великой войны 1914 года. — : Страстной бульвар, 1992. — 352 с. — Тираж 100 тыс. экз. — ISBN 5-86624-020-3.
 История казаков. Великая война 1914—1918 гг. Отречение Государя. Временное правительство и анархия. Гражданская война. — : Страстной бульвар, 1992. — 352 с. — Тираж 40 тыс. экз. — ISBN 5-86624-011-4.
 История казаков. Великая война 1914—1918 г. Отречение государя, временное правительство и анархия. Гражданская война. — : Страстной бульвар, 1993. — 352 с. — Тираж 40 тыс. экз. — ISBN 5-86624-026-2.
 История казачества. — : Вече, 2006. — 672 с. — Тираж 5 тыс. экз. — ISBN 5-9533-1172-9.
 История казачества. — : Вече, 2007. — 672 с. — Тираж 5 тыс. экз. — ISBN 978-5-9533-1905-8.
 История казачества. — : Вече, 2014. — 672 с. — Тираж 3 тыс. экз. — ISBN 978-5-4444-1687-7.
 История войны 1914—1917 гг. на русском фронте (рукопись);
 Приазовская Русь с древнейших времен до нашествия монголов (рукопись);
 Очерки по истории индо-иранских народов. Православие и язычество (рукопись);
 Покорение Ермаком Сибирского царства (рукопись).

Научная критика 

Как указывает профессор В. Ф. Мамонов, «История казаков», безусловно, является серьёзной по своему характеру работой, однако несколько завышенной является оценка А. А. Гордеевым роли казачества в разгроме войск хана Мамая, свержении монголо-татарского ига вообще, и в формировании Русского государства, спорными являются выдвинутая им версия этногенеза и происхождения казачества и датировка зарождения казачества. Гипотезу о происхождении казачества от чёрных клобуков нельзя считать принятой в академической среде. Кроме того, для Гордеева характерно также, что научная полемика в его монографии местами переходит в публицистику, принимает политико-идеологические формы, что претит классической науке.

Публицистика 
Публиковался в журналах:
 «Часовой» (с 1930-х до 1960-х)
 «Русский военно-исторический вестник»
 Периодические издания «Всезарубежного Объединения Виленцев»

Цитаты 
Точно былинки в поле, стояли они, одинокие воины дети, против урагана большевизма; тяжко гнулись, надламывались и гибли, но пережили бурю и возродили, вернули к жизни Родимый Край.

Память

Примечания

Литература 
 
 
 

Военные историки
Выпускники Виленского военного училища
Донские казаки
Исследователи Золотой Орды
Историки русской эмиграции
Историки Франции XX века
Персоналии:Донская армия
Родившиеся в области Войска Донского
Русские эмигранты первой волны во Франции
Казаки в Первой мировой войне
Персоналии:Русская армия Врангеля